Талиев — русская фамилия.

Известные носители:
 Талиев, Валерий Иванович (1872—1932) —  русский и советский ботаник и ботаникогеограф, профессор Петровской сельскохозяйственной академии, исследователь флоры Крыма.
 Талиев, Дмитрий Николаевич (1908—1952) — один из виднейших советских ихтиологов с мировым именем.